Alexis Copello (1985) – triplista cubano naturalizzato azero
 Alfredo Copello (1903 – ...) – pugile argentino
 Carlo Copello (1918-2003) – aviatore e militare italiano
 Luigi Copello (1972) – fumettista italiano
 Francisco Copello (1938-2006) – attore, docente e scrittore cileno
 Santiago Luis Copello (1880-1967) – cardinale argentino
 Yasmani Copello (1987) – ostacolista cubano naturalizzato turco

Pagine correlate
 Copelli